Budova Ředitelství státních drah může znamenat:

 Budova Ředitelství státních drah (Plzeň) – neoklasicistní dům v Plzni,
 Budova Ředitelství státních drah (Praha) – dům v Praze.